«Juan Carrasco» puede referirse a:
 Juan Carrasco (fl. siglo XVIII), marino y explorador español.
 Juan Carrasco el Calero (1876-1922), general mexicano.
 Juan Carlos Carrasco (1970-), director y guionista.
 Juan Carrasco, alcalde de Quilicura.
 Juan Carrasco Millones, fiscal y ministro del Interior del Perú.
 Juan Carrasco (19??-), actor.
 Juan Carrasco (19??-), futbolista.
 Juan Carrasco Pérez (1???-19??), militar español.